{{DISPLAYTITLE:C2H4O3}}
De molecuulformule C2H4O3 kan staan voor:
 Glycolzuur (2-hydroxyethaanzuur)
 Molozonide
 Perazijnzuur (ethaanperoxidezuur)